Summer Isles kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Bermuda Islands, öar,

Storbritannien 

 Summer Isles (öar i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar